Сара Эррани и Роберта Винчи — победительницы турнира.

Прошлогодние чемпионки — Светлана Кузнецова и Вера Звонарёва — не защищали свой титул, но Кузнецова принимала участие в турнире (в паре с Яниной Викмайер) и прошла круг.

Общая информация 
Австралийская мононациональная пара сыграли в финале домашнего турнира впервые с 1979 года.

Посев 

  'Сара Эррани /  Роберта Винчи (Титул)
  Андреа Главачкова /  Луция Градецкая (Второй раунд)
  Мария Кириленко /  Лиза Реймонд (Второй раунд)
  Екатерина Макарова /  Елена Веснина (Полуфинал)  Надежда Петрова /    Катарина Среботник (Третий раунд)  Лизель Хубер /  Мария Хосе Мартинес Санчес (Третий раунд)  Нурия Льягостера Вивес /  Чжэн Цзе (Четвертьфинал)  Ракель Копс-Джонс /  Абигейл Спирс (Второй раунд)

<ol start=9>
  Анна-Лена Грёнефельд /  Квета Пешке ''(Второй раунд, отказ)
  Бетани Маттек-Сандс /  Саня Мирза (Первый раунд)
  Ваня Кинг /  Ярослава Шведова (Первый раунд)
  Серена Уильямс /  Винус Уильямс (Четвертьфинал)
  Ирина-Камелия Бегу /  Моника Никулеску (Третий раунд)
  Натали Грандин /  Владимира Углиржова (Третий раунд)
  Пэн Шуай /  Се Шувэй (Третий раунд)
  Даниэла Гантухова /  Анабель Медина Гарригес (Первый раунд)

Специальные приглашения в основу (WC) 

  Бояна Бобушич /  Джессика Мур (Первый раунд)
  Арина Родионова /  Оливия Роговска (Первый раунд)
  Виктория Раичич /  Сторм Сандерс (Первый раунд)
  Эшли Барти /  Кейси Деллакква (Финал)

<ol start="5">
  Моника Адамчак /  Стефани Бенгсон (Первый раунд)
  Кара Блэк /  Анастасия Родионова (Третий раунд)
  Хань Синьюнь /  Чжоу Имяо (Второй раунд)

 Список снявшихся спортсменов по ходу турнира 

  Доминика Цибулкова /  Ксения Первак (Второй раунд)  Анна-Лена Грёнефельд /  Квета Пешке (Второй раунд)''

<ol start="3">
  Елена Янкович /  Мирьяна Лучич-Барони (Третий раунд)

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Взрослые